Blackjack Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackjack Hill (Missouri)
 Blackjack Hill (Texas)